„Fauconneau” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Fauconneau” – kanonierka typu Arc z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 24”
 „Fauconneau” – niszczyciel typu Durandal z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów